Laiano steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Cascina, Provinz Pisa, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Sant’Agata de’ Goti, Provinz Benevent, Italien